Emminger ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Emminger (1890–1962), österreichischer Politiker (ÖVP), Oberösterreichischer Landtagsabgeordneter
 Daniela Emminger (* 1975), österreichische Schriftstellerin
 Eberhard Emminger (1808–1885), deutscher Lithograf und Maler
 Eberhard Emminger (Mediziner) (1907–1992), deutscher Pathologe
 Erich Emminger (1880–1951), deutscher Jurist und Politiker
 Eva Maria Emminger, Geburtsname von Eva Pfaff (Filmproduzentin) (* 1948), deutsche Filmproduzentin
 Josef Emminger (1804–1872), österreichischer Opernsänger (Tenor)
 Karl Emminger (1878–1944), österreichischer Politiker (SDAP), Salzburger Landesrat
 Otmar Emminger (1911–1986), deutscher Ökonom und Bankmanager

Siehe auch:
 Eminger